Perlada puede referirse a:
 Perlada (Asturias), casería española de la parroquia de Linares y municipio de San Martín del Rey Aurelio, provincia de Asturias.
 Perlada (Lugo), aldea española de la parroquia de Merlán, municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.